Call – gruppo musicale
Opzione call – strumento derivato

Persone
Brandon Call – attore statunitense
David Call – attore statunitense
Richard K. Call – politico statunitense

Pagine correlate
Calling
The Call

Altri progetti